Николай Георгиевич Сумулиди (; 19 января 1944, Карасубазар, Крымская АССР, СССР) — крымский политик. Депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым (II и VI созывов). Глава Федерации греков Крыма и общины православных греков.

Биография 

Родился в 1944 году. Вместе с семьёй был депортирован из Крыма в 1944 году в Узбекистан, где проживал в городе Коканд Ферганской области. В 1961 году окончил курсы шофёров, после чего работал водителем. Затем работал мастером по строительству. В 1972 году окончил Кокандский автодорожный техникум. Затем являлся прорабом, а позже инженером по комплектации ПМК-42.

В 1982 году вернулся в Крым. Трудился на симферопольской фабрике имени Розы Люксембург, где прошёл путь от технолога до заместителя генерального директора. С 1992 года по 1997 год работал в СП «Элегант» на должности заместителя директора, а затем — генерального директора.

На выборах в крымский парламент весной 1994 года избрался от национального округа греков. В 1995 году окончил Международный институт бизнеса и права (Славянск). С 1997 года по 1998 год являлся председатель контрольной комиссии Верховного Совета по вопросам приватизации и председателем Республиканского комитета Крыма по материальным ресурсам и резервам.

В 1998 году стал заместителем министра топлива и энергетики Крыма. В январе 2002 года был назначен исполняющим обязанности министра топлива и энергетики Крыма в правительстве Горбатова. Проработал в этой должности до апреля 2002 года. На выборах в парламент Крыма 2002 года выдвигался по спискам Коммунистической партии Украины под 62 номером и в парламент не попал. После вновь работал в качестве заместителя министра топлива и энергетики АРК до марта 2003 года.

С 2005 года является генеральным директором симферопольского предприятия «Элегант».

В предвыборной гонке в Верховный Совет АРК 2006 года Сумулиди поддержал Коммунистическую партия. На выборах в парламент полуострова в 2010 году прошёл по списку Партии регионов, в который был включён под 16 номером. В парламенте являлся заместителем председателя комиссии по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан. В 2011 году вошёл в общественный совет при правительстве Крыма. Летом 2011 году его обвинили в рейдерском захвате Греческого этнографического музея в селе Чернополье. Однако сам Сумулиди опроверг данную информацию.

27 февраля 2014 года заявил, что на заседании парламента днём ранее, когда было принято решение о назначении председателем Совета министров АРК Сергея Аксёнова и назначении референдума не было кворума.

Награды 
 Почётная грамота Совета министров Автономной Республики Крым (2000)
 Юбилейная медаль «20 лет независимости Украины» (2011)
 Почётное звание «Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым» (2014)
 Премия им. Македонского

Личная жизнь 
Женат, имеет троих детей. Сын Дмитрий являлся депутатом симферопольского городского совета.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым
Коммунисты Украины
Заслуженные работники культуры Автономной Республики Крым